Un ex-libris désigne une gravure personnalisée qu'un collectionneur colle sur l'intérieur de la couverture de ses livres pour désigner qu'ils lui appartiennent.
 En bande dessinée, l'ex-libris désigne une image imprimée, offerte par un libraire pour l'achat d'un album et, souvent, numérotée et signée par son auteur.
 Ex-Libris était une émission de télévision traitant de littérature au début des années 1990, créée et présentée par Patrick Poivre d'Arvor.
 Ex-Libris est une collection de bande dessinée publiée par les éditions Delcourt.
 En Belgique, le prix Ex-libris est décerné chaque année par les éditeurs belges de langue française pour remercier les journalistes qui ont « le mieux et le plus » communiqué leur passion pour les livres. Il est attribué dans deux catégories: presse écrite et presse audiovisuelle.
 Ex-Libris est un album de Nino Ferrer.
Ex Libris: The New York Public Library, film documentaire américain de Frederick Wiseman sorti en 2017.
 Xlibris entrerpise d'auto-édition américaine.